Hajnóczy József
 Hajnóczy József (1750–1795) alispán, ügyvéd, kamarai főtitkár, királyi tanácsos, író
 Hajnóczy József (1759–1809) evangélikus lelkész

hasonló nevűek
 Hajnóczy Rajmund József (1854–1931) történész, tanfelügyelő, királyi tanácsos